Mädchen steht für:
 Mädchen, junger weiblicher Mensch

Als Kurzform:
 Blumenmädchen, siehe Blumenfrau
 Dienstmädchen (auch Hausmädchen), siehe Dienstbote
 Kindermädchen
 Lehrmädchen, siehe Auszubildender
 Milchmädchen, historischer Beruf
 Zimmermädchen, Hotelkraft, siehe Gastgewerbe #Arbeitsbereiche auf der Etage (Housekeeping)

Mädchen ist der Titel bzw. Titelbestandteil folgender Werke:
 Mädchen (Zeitschrift), deutsches Jugendmagazin
 Mädchen (Lied), Lied der deutsche Sängerin Lucilectric aus dem Jahr 1993
 Das Mädchen (Roman), Roman von Stephen King (1999)
 Das Mädchen (Film), schwedischer Film (2009)
 Das Mädchen – Was geschah mit Elisabeth K.?, deutscher Dokumentarfilm (2014)
 Die Mädchen, schwedischer Film (1968)
 Ein Mädchen (Spielfilm), französischer Spielfilm (1976)
 Ein Mädchen (Dokumentarfilm), französischer Dokumentarfilm (2020)
 Das Mädchen (Edna O’Brien), Roman von Edna O’Brien (2019)

Siehe auch:

 Mädchen, Mädchen, Filme
 Rattenmädchen, ein Hoax
 Schulmädchen